JK Tallinna Sadam foi uma equipe estão de futebol com sede em Tallinn. Disputava a primeira divisão da Estónia (Meistriliiga).

Seus jogos são mandados no Kalevi Keskstaadion, que possui capacidade para 12.000 espectadores.

História 

O JK Tallinna Sadam foi fundado em 1991.

Ligações externas 

Tallinna Sadam
Clubes de futebol extintos em 1998